El término Palomas puede referirse a:
 Palomas, aves de la familia de las aves.
 Palomas, municipio de la provincia de Badajoz en Extremadura, España.
 Palomas, un barrio administrativo en el distrito de Hortaleza, en Madrid (España).
 Palomas, un pueblo del Estado de Chihuahua, México.